Финал американской баскетбольной ассоциации (АБА) представлял собой серию чемпионата ABA, в котором две команды играли друг с другом за звание. ABA была создана осенью 1967 года, и первый финал АБА был сыгран в конце первого сезона лиги весной 1968 года. Лига прекратила свою существование в 1976 году в результате слияния АБА с НБА и четыре команды от АБА продолжили выступать в национальной баскетбольной ассоциации.

Все финалы АБА проходили в формате семи матчей в серии до четырёх побед. В них встречались победители Восточного и Западного дивизионов (за исключением в 1976 года когда все команды были объединены в один дивизион). «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Нетс» являются единственными командами, которые становились чемпионами АБА более одного раза. «Индиана Пэйсерс» впервые играли в финале в 1969 году, когда проиграли «Окленд Окс», но уже в следующем году «Пэйсерс» выиграли у «Лос-Анджелес Старз». Они выиграли в финале снова в 1972 году после их перехода в западный дивизион у «Нью-Йорк Нетс». В последний же раз «Индиана Пэйсерс» побеждали в финале в 1973 году в серии против «Кентукки Колонелс». «Нью-Йорк Нетс» выиграли свой первый титул в 1974 году у «Юта Старз», а второй в 1976 году в серии против «Денвер Наггетс».

Последний финал АБА был сыгран в 1976 года, после чего АБА и НБА объединились. Три из четырёх команд, перешедших из Американской баскетбольной ассоциации в Национальную баскетбольную ассоциацию выходили в финал АБА.

Легенда

Чемпионы

Достижения команд

Комментарий 
  «Индиана Пэйсерс» перешла из Восточного дивизиона в Западный по окончании сезона 1969/1970.</span>

Примечания

Ссылки 
 Professional Basketball Championships
 ABA seasons

Американская баскетбольная ассоциация